

Б'єла вода (притока Вагу)
 Бієла вода (притока Дунайца)
 Бієла вода (рукав Малого Дунаю)
 Бієла вода (притока Слатіни)
 Бієла вода (притока Тепліци)
 Бієла вода (притока Ясеновського потоку)
 Велька Бієла вода
 Кежмарська Бієла вода